Anchor Bay (en español «bahía del Ancla») puede referirse a:
Anchor Bay, localidad en California, Estados Unidos;
Anchor Bay, bahía en la isla de Malta.